Поруш — еврейская фамилия. Известные носители:

 Поруш, Меир (род. 1955) — израильский политик, депутат кнессета, сын Менахема Поруша.
 Поруш, Менахем (1916—2010) — израильский политик, религиозный лидер, депутат кнессета.
 Поруш, Шломо Залман (1850—1898) — раввин.

См. также 
 Порус
 Порус (фамилия)